Ambiörn Ulfhjelm, född 4 februari 1680 i Jönköping, död 6 maj 1751 i Almunge, var en svensk soldat som bland annat stred i Polen under Stora nordiska kriget. Ambiörn Ulfhjelms namn återfinns på stenen "Söner av Småland" i Jönköpings stadspark som visar kända män som är födda i Småland.

Källor 
 https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ulfhielm_nr_1479#TAB_2

Militärer från Jönköping
Svenska militärer under 1700-talet
Födda 1680
Avlidna 1751
Män